Il doppio del torneo di tennis Maia Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Djalmar Sistermans che hanno battuto in finale Emanuel Couto e Bernardo Mota 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Andrej Ol'chovskij (quarti di finale)
 Nathan Healey /  Paul Rosner (primo turno)

 Tim Crichton /  Glenn Weiner (semifinali)
 Daniel Melo /  Antonio Prieto (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Maia Challenger 2001